De Superettan is de een na hoogste voetbaldivisie in Zweden. De competitie wordt georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Er wordt gestreden om promotie naar de Allsvenskan en om degradatie naar de Ettan te voorkomen.

Competitie
Tussen 1987 en 1999 heette de op een na hoogste voetbaldivisie in Zweden Division 1 en in de periode 1926-1986 Division 2 (nu het vierde niveau). Sinds 2000 wordt de naam Superettan gebruikt voor het tweede niveau.

De Superettan is net als de Allsvenskan een nationale competitie en bestaat ook uit 16 clubs. Het seizoen start gelijk met de Allsvenskan in april en eindigt in oktober of november (lente-herfstcompetitie). Iedere club speelt zowel uit als thuis tegen elke tegenstander, zodat een seizoen uit dertig wedstrijden bestaat. De kampioen en de runner-up van de competitie spelen het seizoen daarop in de Allsvenskan, terwijl de nummer drie de eindronde speelt tegen de nummer veertien van de Allsvenskan om een plaats op het hoogste niveau. De nummers vijftien en zestien degraderen rechtstreeks naar Ettan. De nummers dertien en veertien spelen beslissingswedstrijden tegen de runner-ups in van beide groepen van de Ettan.

De meeste clubs uit de Superettan komen uit het zuiden van Zweden, omdat de bevolkingsdichtheid daar veel groter is dan in het noorden. Enkele bekende clubs uit Norrland die regelmatig in de Superettan spelen of hebben gespeeld zijn GIF Sundsvall, Östersunds FK, Gefle IF, IK Brage, Umeå FC en Bodens BK.

Seizoen 2023

Overzicht
Voor winnaars tweede niveau 1987–1999, zie Division 1 (Zweden).

Eeuwige ranglijst
 De clubs die vetgedrukt zijn speelden in het seizoen van 2022 in de Superettan

Zweedse voetbalcompetitie